Бауыржан Абишевич Байтанаев () (род. 1 января 1962, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР) — советский и казахстанский археолог, доктор исторических наук, академик НАН РК. Генеральный директор Института археологии имени А. Х. Маргулана (с 2010 года).

Биография 
Родился 1 января 1962 года в Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область), в семье учёного-литературоведа . , старший брат Бауржана, также стал литературоведом.

В 1984 году окончил исторический факультет Чимкентского педагогического института. После окончания института непродолжительное время работал старшим научным сотрудником Отрарского государственного археологического заповедника-музея. С 1984 по 1986 году проходил службу в Вооружённых силах СССР.

В 1987 году устроился в Историко-краеведческий музей Южно-Казахстанской области. До 1991 года был научным сотрудником отдела охраны памятников, затем — заведующим отделом истории, археологии и этнографии. В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Историко-краеведческая деятельность А. А. Диваева».

В 2000 году перешёл на работу в Южно-Казахстанский государственный университет имени М. О. Ауэзова. До 2002 года занимал должность доцента кафедры «История Казахстана и музейное дело», а с 2002 по 2006 годы — заведующего кафедрой «Археология и этнология». В 2007 году возглавил университетский научно-исследовательский центр «Археология».

В 2008 году защитил диссертацию по теме «Древний и средневековый Испиджаб» на соискание учёной степени доктора исторических наук. В том же году стал заместителем директора Института археологии имени А. Х. Маргулана, а в 2010 году — генеральным директором института. По его инициативе в институте создана Целевая научно-исследовательская лаборатория палеоантропологического изучения Казахстана.

С 2012 года — член-корреспондент Национальной академии наук Казахстана, с 2017 года — академик.

Научная деятельность 
Сфера исследовательских интересов Бауыржана Байтанаева — археология Южного Казахстана (средневековый Чимкент, Испиджаб, поселения возле хребта Каратау).

В 2000 году Байтанаев руководил археологической экспедицией Южно-Казахстанского государственного университета. C 2002 по 2005 годы принимал участие в международном проекте ЮНЕСКО «Каравансарай». С 2004 года — участник национальной культурной программы «» ().

Учёный опубликовал более двух сотен научных работ по археологии Казахстана, среди которых 15 монографий (по состоянию на 2017 год).

Некоторые из изданных книг:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Историки по алфавиту
Археологи по алфавиту
Археологи СССР
Археологи Казахстана
Археологи XX века
Археологи XXI века
Доктора исторических наук
Академики НАН Казахстана
Выпускники Южно-Казахстанского университета
Преподаватели Южно-Казахстанского университета